Comahueites aequalicostatus — вид вымерших головоногих моллюсков из семейства Neocomitidae подкласса аммонитов, живших во времена нижнемеловой эпохи на территории современной Аргентины. Единственный в роде Comahueites.

История исследования 
Описан в  2018 году Беатрисой Агирре-Урретой и Питером Ф. Роусоном по окаменелым остаткам из готеривских отложений формации Агрио.

Палеобиогеография 
Скорее всего, обитал только на территории формации Агрио.

Примечания 

Аммониты
†
Моллюски мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2018 году